Клоога (концентраційний табір)
 Клоога (озеро)
 Клоога (селище) — селище на півночі Естонії, повіт Гар'юмаа.
 Миза Клоога — колишній дворянський маєток, в волості Кейла повіту Харьюмаа.